«Что случилось с Вирджинией?» () — фильм режиссёра Дастина Лэнса Блэка.

Сюжет 

События фильма разворачиваются в маленьком городке, где Вирджиния (Дженнифер Коннелли), неуравновешенная и психически нездоровая женщина, двадцать лет крутила роман с местным женатым шерифом Диком Типтоном (Эд Харрис).

В ролях 

 Дженнифер Коннелли — Вирджиния Николас
 Харрисон Гилбертсон — Эммет Николас
 Эд Харрис — шериф Дик Типтон
 Эмма Робертс — Джесси Типтон
 Эми Мэдиган — Розанна Типтон
 Алекс Фрост — Джош Типтон
 Тоби Джонс — Макс
 Кэрри Престон — Бетти
 Пол Уолтер Хаузер — Дэйл
 Ярдли Смит — миссис Уитейкер
 Лукас Грейбил — старейшина Джонс
 Барри Шабака Хенли — Вилли

Критика 
По данным агрегатора Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг одобрения 11%, на основе 27 рецензий критиков со средней оценкой 4,35 из 10.

На сайте Metacritic средняя оценка картины составила 33 балла из 100, на основании 14 отзывов.

Примечания

Ссылки 
 
 

Фильмы США 2010 года
Фильмы-драмы США
Фильмы на английском языке
Фильмы по сценариям Дастина Лэнса Блэка
Фильмы о шизофрении